Op het toernooi van Wimbledon in 2009 speelden de mannen en vrouwen  in het gemengd dubbelspel van 23 juni tot en met 5 juli. Anna-Lena Grönefeld en Mark Knowles zijn de winnaars.

Geplaatste teams 
De geplaatste teams zijn hieronder opgesomd, alle teams hieronder ontvingen een bye voor de eerste ronde. Tussen haakjes staat welke ronde het team uiteindelijk haalde.

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe linksn 
 
 Toernooischema WTA (pag.6)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2009